Supercoppa polacca 2019 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa polacca 2019 – torneo di pallavolo maschile